Hespèrides (ciutat)
 Hespèrides (nimfes)
 Hespèrides (deessa), deessa dels núvols
 Jardí de les Hespèrides